Microstomatidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Kleinbekken 
 Bathylagidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Kleinbekken